Il campionato di Serie D 1966-67 fu la diciottesima edizione del campionato interregionale di calcio di quarto livello disputata in Italia. Furono promossi , , , ,  e 

Non ci fu nessuna retrocessione per l'allargamento dei quadri della stagione 1967-68.

Girone A

Classifica finale 
Il Gruppo C era una società di Genova.

Legenda:
      Promosso in Serie C 1967-1968.
Non sono state previste retrocessioni per questa stagione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone B

Classifica finale 
L'Alense era una società di Ala (TN), l'A.C. Beretta di Gardone Val Trompia (BS); la S.S. Leoncelli di Vescovato (CR).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1967-1968.
Non sono state previste retrocessioni per questa stagione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone C

Classifica finale 
Il San Secondo è una società di San Secondo Parmense (PR).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1967-1968.
Non sono state previste retrocessioni per questa stagione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1967-1968.
Non sono state previste retrocessioni per questa stagione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone E

Classifica finale 
Il San Crispino era una società di Porto Sant'Elpidio (AP fino al 2008, poi FM).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1967-1968.
Non sono state previste retrocessioni per questa stagione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Brindisi è stato penalizzato con la sottrazione di 15 punti in classifica.

Girone F

Classifica finale 
L'A.C. Sessana era una società di Sessa Aurunca (CE).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1967-1968.
Non sono state previste retrocessioni per questa stagione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note 

Calcio nel 1966
Calcio nel 1967
1966